Borjana Stojanova – ex ginnasta bulgara
 Elena Stojanova – ex pesista bulgara
 Marija Stojanova – ex cestista bulgara
 Penka Stojanova – cestista bulgara